Leidsewallen (straat) - straat in Zoetermeer
 Leidsewallen (sneltramhalte) - sneltramhalte in Zoetermeer